Zscherben ist der Name zweier Ortsteile im Saalekreis, Sachsen-Anhalt.

 Ortsteil Zscherben der Stadt Merseburg, siehe: Zscherben (Merseburg)
 Ortsteil Zscherben der Gemeinde Teutschenthal, siehe: Zscherben (Teutschenthal)